Аббема (, ) — немецкая и французская фамилия, известные носители:

 Аббема, Луиза — Луиза Аббема (1853 — 1927) — французская художница и скульптор.
 Аббема, Лео фон — Лео фон Аббема (1852—1929) — немецкий архитектор
 Аббема, Вильгельм фон — Вильгельм фон Аббема (1812—1889) — немецкий живописец